Kretz kan henvis til:

 Steder
 Kretz (by) - by i Rheinland-Pfalz

 Personer
 Lillian (Frausing) Gjerulf Kretz (* 1974), en dansk journalist, forfatter og vært på TV Avisen
 Steffen Kretz (* 1962), en dansk journalist

Danske efternavne